De FIM Wereldserie Supersport 1998 was het tweede en laatste seizoen van dit kampioenschap en telde tien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 13 april verreden op het Donington Park in het Verenigd Koninkrijk. De laatste wedstrijd werd op 6 september op het TT-Circuit Assen in Nederland verreden. De Italiaan Fabrizio Pirovano wist het kampioenschap te winnen met 171 punten.

Na dit seizoen werd de klasse vervange ndoor het wereldkampioenschap Supersport.

Kalender

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Referenties

Wereldkampioenschap Supersport
Motorsport in 1998